Джон, Клиффорд:
 Клиффорд, Джон, 7-й барон де Клиффорд (1388—1422) — английский барон, пэр, шериф, землевладелец, военачальник.
 Клиффорд, Джон, 9-й барон де Клиффорд (1435—1461) — английский барон, шериф, землевладелец, военачальник.